Appleton désigne notamment :

Divers 
 Appleton, groupe de musique canadien
 Appleton Estate, un producteur de rhum jamaïcain.

Patronyme 

 Alistair Appleton, présentateur sur la télévision anglaise
Charles Appleton (1846-1935) juriste lyonnais
Darren Appleton, joueur anglais de billard
Edward Victor Appleton, prix Nobel de physique anglais connu pour ses recherches sur l'ionosphère
 Jon Appleton (1939-2022), compositeur de musique électroacoustique américain
 Lloyd Appleton, lutteur libre américain
 Natalie Appleton, chanteuse canadienne
 Nathan Appleton, politicien américain
 Nicole Appleton, chanteuse canadienne et sœur de Natalie Appleton.
 Norman Appleton, industriel anglo-australien
 Richard Appleton, ingénieur anglais, spécialisé dans la télécommunication
 Sam Appleton, triathlète australien.

Toponyme

Canada 
 Appleton (Terre-Neuve-et-Labrador).

États-Unis 
 Appleton (Wisconsin) ;
 Appleton (Maine) ;
 Appleton (Minnesota).

Lune 
 Appleton, cratère d'impact sur la face cachée de la Lune.

Royaume-Uni 
 Appleton Thorn, dans le Cheshire ;
 Appleton, paroisse civile anglaise située dans le Cheshire ;
 Appleton Wiske ;
 Appleton (Oxfordshire) ;
 Appleton le Moors, dans le Yorkshire.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais